Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo per un infortunio al ginocchio.

Roger Federer ha vinto il torneo, battendo in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2, 6-2. Con questo successo (il 96° in carriera) lo svizzero riconquista la prima posizione nel ranking mondiale ai danni dello spagnolo Rafael Nadal divenendo il più anziano numero uno della storia (36 anni 6 mesi e 11 giorni).

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Grigor Dimitrov (finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  David Goffin (semifinale, ritirato)
  Stan Wawrinka (primo turno)

 Tomáš Berdych (quarti di finale, ritirato)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (ritirato)
 Gilles Müller (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

 Roger Federer (campione)
 Tallon Griekspoor (secondo turno)

Qualificati 

  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Ruben Bemelmans (primo turno)

 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
 Martin Kližan (primo turno)

Lucky loser 

  Nicolas Mahut (primo turno)

 Andreas Seppi (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2018